Sherbrooke kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sherbrooke (samhälle), Prince Edward Island, 
 Sherbrooke, ort, Québec, Estrie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar